Rafael Pires ist der Name folgender Personen:

* Rafael Pires Monteiro (* 1989), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rafael (Fußballspieler, 1989)
 Rafael Pires Vieira (* 1978), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rafael (Fußballspieler, 1978)